jukbeen (os zygomaticum)
 musculus zygomaticus major (kaakbeenspier)